Smith kan syfta på:

 Smith – ett efternamn och personer med namnet
 Smith (månkrater) – en nedslagskrater på månens baksida
 Smith (TV-serie) – en amerikansk TV-serie

Geografi

Antarktis 

 Smith Island, Antarktis , 
 Lake Smith, Antarktis, 
 Smith Peninsula, Antarktis, 
 Smith Point, Antarktis,

Mexiko 

 Isla Coronado, ö, Baja California,

USA 

 Smith, Nevada, ort, Lyon County,

Se även 
 Cape Smith
 Mount Smith

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar